Las Mesas es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias, España). Tiene una población de 2.947 habitantes en el año 2007, repartidos en 2.504 en Las Mesas propiamente dicha y 443 en Jacomar y La Cazuela. Eclesiásticamente, pertenece a la Parroquia de Tenoya y al arciprestazgo de San Lorenzo, dentro de la Diócesis de Canarias.

Sus principales actividades económicas se centran en el sector servicios al lado de la plaza y en la salida hacia el Toscón; y en el sector industrial, con un polígono industrial, "La Cazuela" dentro de los límites del barrio. También está la fábrica de sogas, en la salida hacia El Toscón; y la fábrica de plásticos, en Jacomar. En las inmediaciones de La Cazuela se encontraba la cochera de la empresa de guaguas Global Salcai Utinsa.
El sector primario es prácticamente inexistente, si bien en los alrededores se sitúan algunas fincas de plataneras abandonadas, y algunos pastos de ganado.

Al estar en el extrarradio de la capital, sus límites son amplios y dentro de ellos se encuentran los núcleos de Las Mesas Altas, Las Mesas Bajas, Jacomar y el polígono de La Cazuela.

Como hitos del barrio se pueden reconocer la ermita de María Auxiliadora (siendo las fiestas en el mes de mayo), las dos presas de Tenoya o de Las Mesas (la antigua y la nueva), el Barranco de Lezcano, "el árbol" entre la Avenida La Democracia y la calle Aires de Lima, el pinar, la plaza, el campo de fútbol, los viveros, etc.

Dentro de esta zona se encuentran diversos yacimientos de interés etnográfico y arqueológico. El cantón o reino prehispánico de Tenoya tenía aquí dos poblados (Las Milaneras y Las Guirreras). En el reparto de tierras que sucedió a la conquista de la isla, gran parte de las tierras del barrio fueron adjudicadas a Fernando Bachicao y su mujer Constanza Yerbas, quienes fundaron una capellanía hacia el año 1532.

El pinar de Las Mesas, popularmente conocido como "Los Pinos" es el pinar natural situado a menor altitud de la isla de Gran Canaria.

En las inmediaciones se puede encontrar el Túnel de Tenoya, el Puente de Tenoya, el Cementerio de Tenoya, el Fielato de El Toscón, el Parque de San José del Álamo, etc. Núcleos cercanos son Tenoya, El Toscón, Santidad, San José del Álamo, Tamaraceite, La Galera y Los Giles.

Es un barrio que ha crecido rápidamente en la última década, bien por estar en la zona de expansión de la capital grancanaria, y por la apertura en el año 2000 de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que lo ha acercado drásticamente en tiempo al centro de la ciudad. Se han construido muchas promociones inmobiliarias atraídas por estas nuevas condiciones de cercanía y por el boom inmobiliario.

Personajes ilustres de este barrio son o han sido Don Manuel - Párroco de Tenoya, Las Mesas y Cuevas Blancas durante muchos años, contribuyó a la construcción de la Iglesia de Tenoya y la de Las Mesas, esta última obra inacabada tal y como él la veía-; Doña Saturnina "Ninita" -pionera del barrio y de la Iglesia de María Auxiliadora, Margarita (ex catequista, que, junto a Ninita dejó su tiempo en las labores de la iglesia durante 17 años), Mercedes (ex catequista), Nauzet Alemán y jugador de fútbol perteneciente a la Unión Deportiva Las Palmas, y Pino Guerra (Presidenta durante muchos años de la Asociación de Vecinos). Otros personajes históricos ya fallecidos son Don Fructuoso (ferretero) y Nievita (llevaba la primera tienda que se abrió en Las Mesas).

Después de 17 años sin fiestas populares, con la fundación en el año 2018 de la Asociación vecinal Finca del Bachicao de Las Mesas, el barrio recuperó sus fiestas en mayo de 2019 con el pregón de Fela Viera, quien regentó por último la ferretería. Desde entonces, se han sucedido las propuestas vecinales de convivencia y cultura, con la excepción de la pandemia. En mayo de 2022, la pregonera fue Mari Carmen Montañez, cuya labor social en Las Mesas y su compromiso con la infancia y la tercera edad fue destacada por la organización y el vecindario.

Referencias 

 Gerardo Delgado Aguiar. Crecimiento urbano y desequilibrios territoriales en Las Palmas de Gran Canaria. Revista Vegueta. Número 0. Mayo 1992. Págs. 319-330.

Enlaces externos 

http://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2012/07/mesas-las-las-palmas-de-gran-canaria.html
 http://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2013/02/bachicao-las-palmas-de-gc.html

Barrios de Las Palmas de Gran Canaria
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya